Tadeusz Konopiński – polski lekarz weterynarii; nauczyciel akademicki związany z Wyższą Szkołą Rolniczą we Wrocławiu.
 Tadeusz Konopiński – polski specjalista z zakresu elektronicznych urządzeń zasilających.